Toceni ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Toceni (Dolj), Dorf im Kreis Dolj
 in der Republik Moldau:
 Toceni (Cantemir), Dorf im Rajon Cantemir